Брайан Тейлор:
 Брайан Тейлор (род. 1951) — американский баскетболист, игравший в АБА (1972—1976) и НБА (1976—1982)
 Брайан Тейлор — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и кинооператор.
 Брайан Тейлор (род. 1962) — австралийский футболист (1980—1990), игравший за «Ричмонд» и «Коллингвуд».
 Брайан Тейлор (1941/1942—1980) — чемпион Великобритании по бодибилдингу, а также победитель турниров «WBBG Mr. International», «Mr. Yorkshire» и «Mr. North-East Britain».
 Брайан Тейлор (1939—1984) — успешный английский жокей, преуспевший в скачках на чистокровных верховых, в 1974 году на скакуне по кличке «Снежный Рыцарь» одержал победу на знаменитом Эпсомском Дерби.
 Брайан Тейлор (род. 1955) — шотландский журналист, политический обозреватель с 1985 года, а затем редактор BBC Шотландии.
 Брайан Тейлор (род. 1932) — английский крикетист, игравший на позиции уикеткипера («защитник калитки») за команду «Эссекс Каунти» (1949—1973).
 Брайан Тейлор (род. 1946) — канадский политик провинции Британская Колумбия, активист политической борьбы за легализацию каннабиса, вместе с Марком Эмери основал «Партию марихуаны Британской Колумбии» и был её первым лидером (2001—2002).
 Брайан Тейлор (род. 1937) — английский футболист, игрок «Уолсолла» (1954—1958), «Бирмингем Сити» (1958—1961), «Ротерем Юнайтед» (1961—1963), «Шрусбери Таун» (1963—1965), «Порт Вейл» (1965—1967) и «Барнсли» (1967—1968).
 Брайан Тейлор (род. 1949) — английский футболист, игрок «Уолсолла» (1971—1978), «Плимут Аргайл» (1978—1979) и «Престон Норд Энд» (1979—1982).
 Брайан Тейлор (род. 1954) — английский футболист, игрок «Мидлсбро» (1971—1975), «Донкастер Роверс» (1975—1978) и «Рочдейла» (1978—1983).
 Брайан Хоуп-Тейлор (1923—2001) — британский археолог, художник, телеведущий и преподаватель в университете, внёсший существенный вклад в понимание ранней британской истории.